Гаљинерос има више значења:

 Гаљинерос (Хименез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Гаљинерос (Маскота), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Гаљинерос (Наутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику